Birkhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Birkhoff, Pseudonym einer deutschen Autorin
 Garrett Birkhoff (1911–1996), US-amerikanischer Mathematiker
 George David Birkhoff (1884–1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Markus Birkhoff (* 1967), deutscher Gitarrist

Siehe auch:
 George-David-Birkhoff-Preis
 Birkhoff-Theorem
 Birkhof